

Gastronomie
 La Crème de cassis, liqueur originaire de Dijon.

Droit
 Le principe du cassis de Dijon, principe de droit européen ;
 Le principe du cassis de Dijon en Suisse, série de dispositions de droit suisse.